Такмичење у дисциплини троскок у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2011. у Паризу одржано је у 4. марта (квалификације) а 5. марта (финале).

Титулу освојену у Торину 2009, није бранила Анастасија Таранова-Потапова из Русије.

Сатница

Земље учеснице 
Учествовала је 21 такмичарка из 16 земаља.

  Белгија (1)
  Бугарска (2)
  Естонија (1)
  Француска (1)

  Немачка (1)
  Грчка (3)
  Италија (1)
  Летонија (1)

  Норвешка (1)
  Пољска (1)
  Румунија (2)
  Русија (2)

  Србија (1)
  Словачка (1)
  Словенија (1)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2011. години 
Десет најбољих европских троскокашица у дворани 2011. године пре почетка првенства (4. марта 2011), имале су следећи пласман на европској ранг листи. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЕП 2011.

Освајачи медаља 

На такмичењу је постигнуто 5 личних рекорда.

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма (КВ) за осам места у финалу износила је 14,10 м. Норму је испунило 7 такмичарки, док се осма пласирала у финале на основу постигнутог резултата (кв).

Финале

Референце

Спољашње везе 
Комплетни резултати финалних трка у свим дисциплинама на ЕП 2011.

Европско првенство у атлетици у дворани 2011.
Троскок на Европском првенству у атлетици у дворани